NO2 steht für:
 das Gas Stickstoffdioxid 
 das Anion des Nitrit
 NO2+, das Nitroniumion
 die Nitrogruppe, eine funktionelle Gruppe

NO2